Trojan je nekdanja britanska tovarna in moštvo Formule 1, ki ga je ustanovil Leslie Hounsfield leta 1914 in je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1974. Moštvo je nastopilo na osmih dirkah, od tega je edini dirkač Tim Schenken dosegel dvakrat deseto mesto kot najboljšo uvrstitev moštva.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) 

Avtomobilska podjetja Združenega kraljestva
Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1974
Športna moštva, razpuščena leta 1974